|-
| 140801 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140802 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140803 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140804 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140805 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140806 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140807 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140808 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140809 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140810 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140811 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140812 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140813 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140814 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140815 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140816 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140817 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140818 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140819 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140820 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140821 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140822 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140823 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140824 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140825 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140826 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140827 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140828 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140829 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140830 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140831 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140832 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140833 - ||  || 25 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140834 - ||  || 25 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140835 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140836 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140837 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140838 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140839 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140840 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140841 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140842 - ||  || 19 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140843 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140844 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140845 - ||  || 20 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140846 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140847 - ||  || 20 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140848 - ||  || 21 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140849 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140850 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140851 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140852 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140853 - ||  || 23 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140854 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140855 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140856 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140857 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140858 - ||  || 24 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140859 - || 2001 VP || 7 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140860 - || 2001 VW || 6 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140861 - ||  || 6 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140862 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140863 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140864 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140865 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140866 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140867 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140868 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140869 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140870 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140871 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140872 - ||  || 7 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140873 - ||  || 11 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 140874 - ||  || 9 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 140875 - ||  || 8 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140876 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140877 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140878 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140879 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140880 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140881 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140882 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140883 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140884 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140885 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140886 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140887 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140888 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140889 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140890 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140891 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140892 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140893 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140894 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140895 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140896 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140897 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140898 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140899 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140900 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-